

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 5 podstawowych
 Stoczki – część miasta Olkusz
 Stoczki – część kolonii Poniatowa-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Poniatowa
 Stoczki – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Mniszków 
 Stoczki – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Nowa Brzeźnica
 Stoczki – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz 
 Stoczki – część wsi Młodziejowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Michałowice
 Stoczki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Gielniów 
 Stoczki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Turośń Kościelna 
 Stoczki – osada wsi Lipnica w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Małogoszcz
 Stoczki – przysiółek wsi Brody w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Brody

Zobacz też 
 Stoczki-Porąbki

Linki zewnętrzne